El término Liberty ("libertad" en inglés) se puede referir a:

Arte
Liberty (álbum), de Duran Duran.
Liberty Or Death (álbum), de la banda alemana Grave Digger.
Liberty X, originariamente llamado Liberty, grupo de música R&B/pop del Reino Unido.
el llamado estilo Liberty que se corresponde con el Modernismo;
Liberty and Co., empresa creada por Arthur Lasenby Liberty, dedicada a la fabricación de objetos modernistas.

Geografía

Inglaterra
Liberty, unidad de gobierno local en Inglaterra.
Liberty de Durham, división administrativa del norte de Inglaterra creada por los sajones.

Estados Unidos

Pueblos, villas y boroughs  
 Liberty (Carolina del Norte).
 Liberty (Illinois).
 Liberty (Indiana).
 Liberty (Maine).
 Liberty (Misisipi).
 Liberty (Nebraska).
 Liberty (pueblo), Nueva York.
 Liberty (villa), Nueva York.
 Liberty (Oklahoma).
 Liberty (condado de Allegheny, Pensilvania).
 Liberty (condado de Tioga, Pensilvania).
 Liberty (Tennessee).
 Liberty (condado de Grant, Wisconsin).
 Liberty (condado de Manitowoc, Wisconsin).
 Liberty (condado de Outagamie, Wisconsin).
 Liberty (condado de Vernon, Wisconsin).
 Liberty Grove (Wisconsin).

Ciudades 
 Liberty (Carolina del Sur).
 Liberty (Kansas).
 Liberty (Kentucky).
 Liberty (Misuri).
 Liberty (Texas).

Lugares designados por el censo 
 Liberty City (Texas).
 Liberty (Utah).
 Liberty (condado de Oklahoma).

Otros 
.
.
 Liberty (Washington), área no incorporada ubicada en el condado de Kittitas
 Estado de Liberty, unidad federativa propuesta.
Liberty City, ciudad ficticia de la saga de videojuegos Grand Theft Auto.

Organizaciones
National Council for Civil Liberties, más conocido como Liberty, es una organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos y civiles en Inglaterra y Gales
Liberty Lobby, organización política estadounidense radicada en Washington D.C.
Liberty Seguros, grupo asegurador que opera en España desde 2001.
Liberty (Costa Rica), empresa de telecomunicaciones costarricense.

Prensa
Liberty (periódico), periódico anarquista estadounidense (1881-1908).
Liberty (1987), revista libertaria estadounidense.
Liberty Meadows, tira de prensa estadounidense.

Otros
Liberty (videojuego), creado por 6RenatoSexy6.
USS Liberty, buque de guerra estadounidense.
Clase Liberty, buque de carga estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.
ONCE (equipo ciclista), equipo ciclista de España, también llamado Liberty Seguros-Würth.